Richard Hardt ist der Name folgender Personen:

* Richard von Hardt (1824–1898), Unternehmer und Gutsbesitzer (Name vor der Nobilitierung)
 Richard Hardt (Politiker), Politiker der NSDAP, Oberbürgermeister von Bad Homburg